

Patronyme

 Chiney Ogwumike (1992-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Nneka Ogwumike (1990-), joueuse de basket-ball américaine, sa grande sœur.

Patronyme nigérian